James Conant – amerykański filozof
 James Conant – amerykański chemik